Otwory pachowe (łac. foramina axillaria) – szczelinowate otwory w tylnej ścianie jamy pachowej. Oddzielone są od siebie ścięgnem głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia.

 otwór pachowy boczny
 otwór pachowy przyśrodkowy